Лу́ций Аппуле́й или Апуле́й () — имя нескольких римских политиков:

 Луций Аппулей — народный трибун в 391 году до н. э., который обвинил Марка Фурия Камилла в утаивании части добычи, полученной после захвата им Вей;
 Луций Аппулей Сатурнин — претор в 166 году до н. э.;
 Луций Аппулей Сатурнин — посол, в 156/155 году до н. э. направлен сенатом изучить конфликт между Атталом и Прусием. Тождественен предыдущему;
 Луций Аппулей Сатурнин — плебейский трибун в 103 и 100 годах до н. э.;
 Луций Аппулей — пропретор Македонии в 58 году до н. э.;
 Луций Апулей () — писатель, автор «Метаморфоз»;
 Луций Аппулей Барбар — ботаник IV века.

См. также 
 Аппулеи